Пинкер () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1924—2007) — британский акушер-гинеколог, президент Королевского медицинского общества (1992—1994).
  (1931—2021) — британский социолог, председатель Комиссии по жалобам на прессу (2002).
 Пинкер, Стивен (род. 1954) — американский психолог и популяризатор науки.
  (род. 1957) — американский психолог и журналистка, лауреат премии Уильяма Джеймса Американской психологической ассоциации (2009), сестра Стивена Пинкера.